Dąbie, comune del voivodato della Grande Polonia
Dąbie, comune del voivodato di Lubusz
Dąbie, località della città di Stettino
Dąbie, lago della Polonia